Король-лягушонок — может означать:

 Король-лягушонок  — сказка братьев Гримм.
   — повесть американского писателя 
  — фильм Юрая Герца  (1991)
  —  (2008)